Gli ultimi giganti (The Last Hard Men) – film del 1976 diretto da Andrew V. McLaglen
 The Last Hard Men – gruppo musicale statunitense
 The Last Hard Men – album dei The Last Hard Men del 2001